Paolo Tordi – pilota motociclistico italiano
 Paolo Tordi – ex dirigente pubblico italiano
 Pietro Tordi – attore e insegnante italiano